Fedden ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Fedden (1915–2012), britische Malerin
 Roy Fedden (1885–1973), britischer Luftfahrtingenieur